2 gminy w Niemczech:
 Heede – gmina w kraju związkowym Szlezwik-Holsztyn, w powiecie Pinneberg
 Heede/Ems – gmina w kraju związkowym Dolna Saksonia, w powiecie Emsland